Лицеде́йство:
 Лицедейство — притворство.
 Лицедейство — профессия актёра (устаревшее).
 Лицедейство — театральное действие (устаревшее).